Gerard Jones peut désigner:

 Gerard Jones (né en 1957), écrivain de comic book américain ;
  (né en 1989), entraîneur de football anglais.